

Cucina 
 Castelmagno – formaggio italiano di produzione piemontese

Geografia

Italia 
 Castelmagno – comune sparso in provincia di Cuneo
 Castelmagno – feudo scomparso nel comune di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento